Wahl (Lussemburgo)
 Wahl (Germania)
 Wahl (Stati Uniti d'America)

Persone 

 Richard Wahl –  schermidore tedesco
 Grant Wahl –  giornalista statunitense
 Jean Wahl – filosofo francese
 Ken Wahl –  nome d'arte di Anthony Calzaretta (Chicago, 31 ottobre 1954), attore statunitense
 Wolfgang Wahl –  attore tedesco
 Mats Wahl

Pagine correlate 
 De Wahl
 Wahlen (disambigua) – pagina di disambiguazione